Том Ирвин (, род. ) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Ирвин родился в Пеории, штат Иллинойс, и окончил Университет штата Иллинойс. Он начал свою карьеру в семидесятых, как один из основателей , наравне с Лори Меткалф, Джоном Малковичем, Джоан Аллен и Гэри Синиз. Он выступил в более тридцати различных постановках, а в 1990 году дебютировал на бродвейской сцене в пьесе «Гроздья гнева».

Ирвин наиболее известен благодаря своим ролям на телевидении. В 1991 году он сыграл главную роль в недолго просуществовавшем сериале «Моя жизнь и времена», а в телесезоне 1994-95 сыграл мужа Бесс Армстронг и отца Клэр Дэйнс в любимом критиками сериале «Моя так называемая жизнь». На большом экране он сыграл заметные роли в фильмах «Обман» (1991) и «Мистер Джонс» (1993), а на телевидении появился в нескольких десятках сериалов, среди которых были «Чайна-Бич», «Прикосновение ангела», «Фрейзер», «Скорая помощь», «Ищейка», «Остаться в живых» и «Анатомия страсти».

Ирвин снялся в ряде телефильмов в период своей карьеры. У него также была регулярная роль в сериале «Связанные» в 2005-06 годах, а в период между 2007-10 годами он снимался напротив Холли Хантер в сериале «Спасите Грейс». В 2012 году он получил роль основного отрицательного персонажа в сериале «Коварные горничные», премьера которого состоялась в 2013 году.

Фильмография 

 Криминальные истории (1 эпизод, 1986)
 Джек и Майк (1 эпизод, 1987)
 Дневной свет (1987)
 Успеть до полуночи (1988)
 Чайна-Бич (1 эпизод, 1989)
 Мужчины не уходят (1989)
 В интересах ребенка (телефильм, 1990)
 Моей дочке (телефильм, 1990)
 Моя жизнь и времена (регулярная роль, 6 эпизодов, 1991)
 Обман (1991)
 Дамский убийца (телефильм, 1992)
 Усадьбы (телефильм, 1993)
 Мистер Джонс (1993)
 Крушение рейса номер 7 (телефильм, 1993)
 Моя так называемая жизнь (регулярная роль, 19 эпизодов, 1994—1995)
 Без согласия (телефильм, 1994)
 Невинные жертвы (телефильм, 1996)
 Моя самая лучшая подруга (телефильм, 1996)
 Шаг в будущее (1996)
 Праздничный роман (телефильм, 1996)
 Когда мужья обманывают (телефильм, 1998)
 Соседка (телефильм, 1998)
 Тихая ночь (1998)
 Выше любви (телефильм, 1999)
 Огненный шторм (телефильм, 1999)
 За гранью возможного (1 эпизод, 1999)
 Призрак дома на холме (1999)
 Оркестр города Сэнди Боттом (телефильм, 2000)
 Прикосновение ангела (1 эпизод, 2001)
 Женская бригада (1 эпизод, 2001)
 Фрейзер (1 эпизод, 2001)
 Белоснежка (телефильм, 2001)
 C.S.I.: Место преступления (1 эпизод, 2002)
 Ангел (1 эпизод, 2002)
 Без следа (2 эпизода, 2003)
 21 грамм (2003)
 Разоблаченные (2003)
 Святой дозор (1 эпизод, 2003)
 Скорая помощь (1 эпизод, 2005)
 4исла (1 эпизод, 2005)
 Справедливая Эми (1 эпизод, 2005)
 Ищейка (1 эпизод, 2005)
 Встреча выпускников (1 эпизод, 2005)
 Говорящая с призраками (1 эпизод, 2005)
 Седьмое небо (1 эпизод, 2005)
 Связанные (регулярная роль, 13 эпизодов, 2005—2006)
 Частная практика (1 эпизод, 2007)
 Элай Стоун (1 эпизод, 2008)
 Марли и я (2008)
 24 часа (1 эпизод, 2009)
 Остаться в живых (2 эпизода, 2009)
 Таймер (2009)
 Привилегии богатых девчонок (2010)
 Спасите Грейс (регулярная роль, 19 эпизодов, 2007—2010)
 Анатомия страсти (3 эпизода, 2010—2011)
 Касл (1 эпизод, 2011)
 Власть закона (1 эпизод, 2011)
 Закон и порядок: Специальный корпус (1 эпизод, 2011)
 Шикарное кольцо (телефильм, 2011)
 Обитель лжи (1 эпизод, 2012)
 Коварные горничные (регулярная роль, 2013—2016)

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения США
Лауреаты премии «Драма Деск»
Преподаватели Колумбийского колледжа Чикаго